Le mie invenzioni o My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla è un libro redatto e pubblicato da Ben Johnston, contenente particolari sul lavoro e la vita di Nikola Tesla. Il contenuto è stato in gran parte tratto da una serie di articoli che Tesla aveva scritto per la rivista Electrical Experimenter nel 1919, epoca in cui lo scienziato aveva 63 anni.

Contenuti
Oltre alla storia della propria vita di scienziato e studente, Nikola Tesla offre nella sua autobiografia anche la descrizione appassionata di come gli fosse giunta l'ispirazione per alcune sue celebri invenzioni ed esperimenti; tra i più famosi, il sistema mondiale di trasmissione senza fili:

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni
 
 

Opere letterarie del 1982
Nikola Tesla